SXY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sidney (Stati Uniti)